La Rari Nantes Arechi è una squadra di pallanuoto di Salerno. Fondata nel 2010, dalla stagione 2014-2015 disputa il campionato di serie A2 maschile.
Fino alla stagione 2012-2013, la Rari Nantes Arechi ha disputato anche il campionato di Serie B femminile.

Rosa 2020/2021

Cronistoria
 2010-2011 - 3ª in Serie D Girone Campano. Ammessa in Serie C a seguito dell'acquisizione del titolo sportivo della Dream Team Salerno.
 2011-2012 - 3ª in Serie C Girone Campano.
 2012-2013 - 2ª in Serie C Girone Campano. Ammessa in soprannumero al campionato di Serie B.
 2013-2014 - 2ª in Serie B Girone 4. Promossa ai play-off.
 2014-2015 - 6ª in Serie A2 Girone Sud.
 2015-2016 - 4ª in Serie A2 Girone Sud. Semifinalista play-off.
 2016-2017 - 4ª in Serie A2 Girone Sud. Finalista play-off.
 2017-2018 - 11ª in Serie A2 Girone Sud. Salva ai play-out.
 2018-2019 - 9ª in Serie A2 Girone Sud.

Giocatori celebri

Collegamenti esterni